O serviço de táxis que serve a cidade de Argel, capital da Argélia, é assegurado por carros de modelo Simca 1000 pintados de amarelo (parte de baixo) e azul-claro (parte de cima).

Ver também 
 Lista de táxis por cidade

Táxi
Transportes de Argel